Selve – isola della Croazia
 Le selve – opera di Publio Papinio Stazio
 Selve – casa automobilistica tedesca
 La Selve – comune della Francia
 Le Selve – frazione della provincia di Roma